Alessandro Pavolini – giornalista, politico e scrittore italiano, ministro della Cultura popolare e segretario del Partito Fascista Repubblicano
 Corrado Pavolini – scrittore, regista e critico letterario italiano
 Francesco Pavolini – critico cinematografico, regista e sceneggiatore italiano
 Jacopo Pavolini – scultore italiano
 Lorenzo Pavolini – scrittore italiano
 Luca Pavolini – giornalista e politico italiano
 Paolo Emilio Pavolini – filologo, linguista, poeta e traduttore italiano
 Tullio Pavolini – dirigente sportivo italiano